Quinoa (plant), een eenjarige plant uit de amarantenfamilie met een vrucht die als voedselbron fungeert
 Quinoa (Tangerine Dream), een ep van de Berlijnse elektronische muziekgroep Tangerine Dream